

Пруди — село в Барановицькому районі Берестейської області.

Пруди — село, Абайський район, Карагандинська область

Пруди — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Пруди — село, Оренбурзький міський округ, Оренбурзька область
 Пруди — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Пруди — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Пруди — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Пруди — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Пруди — село, Сумська область, Путивльський район